За́хідний прову́лок — назва провулку у деяких населених пунктах України.

 Західний провулок — провулок у місті Жмеринка Вінницької області.
 Західний провулок — провулок у місті Київ.
 Західний провулок — провулок у місті Луганськ.

Провулки